Het seizoen 1931/32 was de zesde editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1931 en mei 1932. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. SV Blankenberghe, Oude God Sport, R. Union Hutoise FC en Stade Waremmien FC werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling .

Gedegradeerde teams
Wegens de competitiehermorming in 1931 waren er geen degradanten uit Eerste Afdeling 1930-31 voor de start van het seizoen.

Gepromoveerde teams
Wegens de competitiehermorming in 1931 waardoor er vanaf dit seizoen 4 reeksen van 14 ploegen waren in plaats van 3 reeksen van 14, waren 28 teams gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen. Zestien clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen. 
 Bocholter VV
 HO Diest FC
 Temsche SK
 Stade Kortrijk
 Nielsche SK
 Minerve SAC
 Herentalsche SK
 SCUP Jette
 US du Centre
 Ruisbroek FC
 FC Binchois
 Club Amay Sportif
 FC Châtelineau
 CS Marchienne-Monceau
 R. Union FC Jemeppe
 FC Jeunesse Sportive Athusienne
 US de Liège promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 Hasseltse VV promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 CS Saint-Josse promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 R. Courtrai Sport promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 CS Andennais promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale.
 Racing Club Anvers-Deurne, het vroegere Sint-Ignatius SC Antwerpen, promoveerde na 2 seizoen terug naar 3e nationale. 
 ARA Termondoise promoveerde na 2 seizoen terug naar 3e nationale. 
 SRU Verviers promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 R. Léopold Club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 Namur Sports promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RC Vottem promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.
 FC Wilrijck promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale.

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1931-1932 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
R. Léopold Club en Ruisbroek FC eindigden gelijk op de laatste degradatieplaats.  Het destijds gebruikte criterium, het aantal verlieswedstrijden, was eveneens gelijk.  Er zijn echter geen sporen van een eventuele testwedstrijd teruggevonden.  Het was Ruisbroek FC dat degradeerde op het einde van het seizoen.

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerking
FC Châtelineau, dat sportief gered was, besliste vrijwillig te degraderen. Hierdoor bleef het als twaalfde geëindigde CS Marchienne-Monceau in 3e nationale.

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1932-33 op het eind van het seizoen:
 SV Blankenberghe (kampioen reeks A) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Oude God Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 3 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Stade Waremmien FC (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 Nielsche SK (12e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Eeklo (13e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 Minerve SAC (14e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Ruisbroek FC (12e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Binchois (13e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Ixelles SC (14e reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 FC Châtelineau (11e reeks C) degradeerde vrijwillig na 1 seizoen in 3e nationale.
 R. Union FC Jemeppe (13e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Jeunesse Sportive Athusienne (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 RFC Malmundaria 1904 (12e reeks D) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 R. Fléron FC (13e reeks D) degradeerde na 4 seizoenen in 3e nationale.
 Bocholter VV (14e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3